Простра́нство — понятие, используемое (непосредственно или в словосочетаниях) в различных разделах знаний.

 Пространство — философское понятие.

Математика 
Пространство — математическое множество, имеющее структуру, определяемую аксиоматикой свойств его элементов (например, точек в геометрии, векторов в линейной алгебре, событий в теории вероятностей и так далее).

Подпространство — подмножество пространства, если структура пространства индуцирует на этом подмножестве структуру такого же типа (точное определение зависит от типа пространства). Например, двумерное пространство является частным случаем подпространства трёхмерного пространства.

 n-мерные пространства:
 Двумерное пространство
 Трёхмерное пространство
 Четырёхмерное пространство
 Пространство Минковского
 Пятимерное пространство
 Шестимерное пространство
 Семимерное пространство
 Восьмимерное пространство
 Аффинное пространство
 Векторное (линейное) пространство
 Банахово пространство
 Гильбертово пространство
 Евклидово пространство
 Псевдоевклидово пространство
 Нормированное пространство
 Сопряжённое пространство
 Топологическое векторное пространство
 Вероятностное пространство
 Метрическое пространство
 Проективное пространство
 Топологическое пространство
 Пространство Браунера
 Пространство петель
 Пространство Фреше
 F-пространство
 Пространство с мерой
 Пространства функций:
 Пространство 
 Пространство Бесова
 Пространство дифференцируемых функций
 Пространство непрерывных функций
 Пространство Орлича
 Пространство основных функций
 Пространство Соболева
 Пространство Харди
 Пространство Шварца

Физика 
 Пространство в физике
 Пространство-время
 Пространство предметов
 Пространство состояний (термодинамика)
 Фазовое пространство

Фантастика 
 Параллельное пространство
 Гиперпространство
 «Пространство» — научно-фантастическая серия произведений Джеймса Кори.
 «Пространство» — американский фантастический драматический телесериал.

Религия 
 Сакральное пространство — освящённое пространство (как-то храм, святилище), предназначенное для общения с Божественным.
 Мистическое пространство — в иконографии: образ пространства, населённого духовными существами (души, ангелы).

Другое 
 Космическое пространство
 Воздушное пространство
 Пространство (архитектура)
 Пространство (пожар)
 Степное пространство
 Межклеточное пространство
 Пространство идей
 Пространство имён
 Информационное пространство
 Адресное пространство (информатика)
 Постсоветское пространство
 Пространство состояний (теория управления)